Sezione – in geometria descrittiva, condizione di incidenza tra due elementi geometrici
 Sezione – in geometria differenziale
 Sezione – in biologia, uno dei livelli di classificazione scientifica degli organismi viventi
 Sezione – in grafica e disegno tecnico, modalità di rappresentazione di edifici, manufatti o strutture geologiche
 Sezione – unità militare
 Sezione – in musica, parte di un brano
 Sezione per Composizione IV – dipinto di Kandinskij del 1910

Altri progetti